La LEN Champions Cup 2005-2006 è stata la XIX edizione del massimo trofeo pallanuotistico europeo per club femminili.

Hanno partecipato al torneo 14 squadre in rappresentanza di altrettante nazioni. La competizione si è svolta in tre fasi a gironi; in quello finale, disputato a Catania, si sono imposte le padrone di casa dell'Orizzonte, diventando campionesse d'Europa per la settima volta, la terza consecutiva.

Turno preliminare
Le squadre partecipanti sono inserite in due gironi, disputati in gara unica, al termine dei quali le prime due di ciascun gruppo si sono qualificate per la fase successiva. Blau Weiss Bochum, Dunaújváros FVE, Kinef Kirishi e Orizzonte Catania sono ammesse direttamente alla seconda fase.
In tutte e tre le fasi in caso di parità si procede ai supplementari.

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gironi di semifinale

Gironi

Gruppo C

Gruppo D

Girone finale
Il girone è stato disputato a Catania.

  campione d'Europa.

Collegamenti esterni
Risultati su Waterpoloweb.com

Sport acquatici nel 2005
Sport acquatici nel 2006
LEN Champions Cup